Открытый чемпионат Китая по снукеру 2000 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 9 по 17 декабря 2000 года. Победителем турнира стал Ронни О'Салливан, обыгравший в финале Марка Уильямса со счётом 9:3. Для О'Салливана это была вторая победа на этом турнире подряд.

Результаты

Уайлд-кард раунд

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Открытый чемпионат Китая по снукеру
2000 год в снукере